Madison Keys era la detentrice del titolo ma si è ritirata prima dell'inizio del torneo a causa di un infortunio al polso.

Petra Kvitová ha vinto il titolo sconfiggendo in finale Ashleigh Barty con il punteggio di 4–6, 6–3, 6–2.

Teste di serie 

  Angelique Kerber (ritirata per infortunio)
  Elina Svitolina (secondo turno)
  Dominika Cibulková (primo turno)
  Johanna Konta (secondo turno)

  Kristina Mladenovic (quarti di finale)
  Garbiñe Muguruza (semifinale)
  Petra Kvitová (campionessa)
  Barbora Strýcová (secondo turno)
  Daria Gavrilova (quarti di finale)

Wildcard 

  Naomi Broady (secondo turno)
  Petra Kvitová (campionessa)

  Heather Watson (primo turno)

Qualificate 

  Markéta Vondroušová (primo turno)
  Camila Giorgi (quarti di finale, ritirata)

  Hsieh Su-wei (primo turno)
  Elizaveta Kulichkova (primo turno)

Lucky Loser 

  Tereza Smitková (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

AEGON Classic 2017